Municipio de Shenango puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shenango (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Shenango (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.